Магнолія кубинська (Magnolia cubensis) — вид рослин родини магнолієві (Magnoliaceae), вічнозелене дерево, що походить з острова Куба у Вест-Індії. Зростає в південно-східній частині острова в Сьєрра-Маєстрі на висотах від 700 до 1800 метрів над рівнем моря. Листя шкірясте, квіти невеликі, білі, близько 2,5 сантиметрів в діаметрі. Насіння червоно-помаранчеве.

Список літератури 

Флора Куби
Магнолії
Магнолієві